Świętokrzyska Kolej Dojazdowa 
 Śmigielska Kolej Dojazdowa